Термином «лямбда-функция» в точных науках может называться практически любая функция, обозначаемая греческой буквой «лямбда» (λ или Λ).

Математика 
Примеры распространённых лямбда-функций в математике:

 Лямбда-функция Дирихле , где ζ — дзета-функция Римана;
 Функция Лиувилля , где Ω(n) — ​​количество простых делителей числа n;
 Модульная лямбда-функция (высокосимметричная голоморфная функция в верхней комплексной полуплоскости);
 Тетративная лямбда-функция  (если устремить b в бесконечность, функция стремится к 1 при |x| < 1, и к бесконечности при x > 1);
 Функция Мангольдта , если n — положительная степень простого числа p, или  в противном случае.

Информатика 
В компьютерных науках и программном обеспечении лямбда-функциями часто называются анонимные функции или их формализации, которые так или иначе основаны на вариантах лямбда-исчисления.

См. информатика.

См. также 
 Λ-барион (барион с нулевым изотопическим спином)
 λ-точка (температура перехода жидкого гелия в состояние сверхтекучести)
 λ-матрица (матрица многочленов)

Примечания 

 

Типы функций